Le nom Rhys Thomas est porté par les personnes suivantes :
 Thomas Rhys Thomas (1982-), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Rhys Thomas (1982-), un joueur de rugby à XV international gallois ;
  (1979-), réalisateur et producteur gallois.

Voir aussi